Sulina (Roemenië), een kleine Roemeense stad in de Donaudelta, aan de kust van de Zwarte Zee. 
Sulina (Paraná), een stad in de staat Paraná in de Regio Zuid in Brazilië